USS Yorktown je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Yorktown (1839) 
 USS Yorktown (1889) 
 USS Yorktown (CV-5) 
 USS Yorktown (CG-48) 
 USS Yorktown (CV-10)

Yorktown